Collinsville puede referirse a:
Collinsville, ciudad en Australia.
Las siguientes localidades de Estados Unidos:
Collinsville (Alabama)
Collinsville (California)
Collinsville (Connecticut)
Collinsville (Illinois)
Collinsville (Misisipi)
Collinsville (Oklahoma)
Collinsville (Texas)
Collinsville (Virginia)